

Persone 
Guglielmo Stendardo (Guillaume Étendard, 1217 ca. – 1271) – ammiraglio e condottiero francese naturalizzato italiano
Guglielmo Stendardo (1981) – calciatore italiano
Mariano Stendardo (1983) – calciatore italiano
Alberto De Marinis Stendardo dicacca igliano (1868-1940) – generale e politico italiano

Altro 
Stendardo – vessillo, bandiera, gonfalone
Stendardo (in lingua francese Étendard) – storica casata nobiliare francese

Altri progetti